Максат Айдарханулы Амирханов (; 10 февраля 1992, Джамбул, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Жетысу».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2009 году в составе клуба «Тараз».

В начале 2018 года подписал контракт с клубом «Иртыш» Павлодар, за который провёл 2 матча в Премьер-лиге.

Летом 2018 года вернулся в «Тараз».

Достижения 
 «Тараз»
 Финалист Кубка Казахстана: 2013
 Серебряный призёр первой лиги: 2018

Клубная статистика

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар